

Afrique 
 Capunda-Cavilongo (Olivença-a-Nova, époque portugaise) en Angola
 Lupichi (Nova Olivença, époque portugaise) au Mozambique

Olivença est une ville de l'État d'Alagoas.
 São Paulo de Olivença
 Olivença (Ilhéus)

/                

 Olivence, Olivenza ou Olivença est une ville frontalière rattachée à la province espagnole de Badajoz en Extremadure et occupée par l'Espagne depuis 1801, occupation jamais reconnue par le Portugal.